Bernhard Lange ist der Name folgender Personen:
* Bernhard Lange (Pfarrer, † 1580) (?–1580), evangelischer Geistlicher in Hannover, Person der Reformation
 Bernhard Lange (Pfarrer, 1915) (1915–1963), evangelischer Pastor in Bergen bei Celle
 Bernhard Gustav Max Lange (1846–1892), deutscher Kaufmann und Mitglied des Deutschen Reichstags, siehe Gustav Lange (Politiker)

Siehe auch:
 Bernd Lang
 Bernd Lange
 Bernhard Lang